Primera División 2015-2016 – torneo di calcio a 5 spagnolo
 Primera División 2015-2016 – torneo di calcio cileno
 Primera División 2015-2016 – torneo di calcio costaricano
 Primera División 2015-2016 – torneo di calcio spagnolo